Mansfield může být:

 Mansfield – město v Anglii
 AFC Mansfield – anglický fotbalový klub
 Mansfield Town FC – anglický fotbalový klub

příjmení
 viz Mansfield (příjmení)

Externí odkazy